Brasil
Parque Independência, um bairro do município de Barra Mansa — estado do Rio de Janeiro

Parque Independência (Volta Redonda), um núcleo de posse do município de Volta Redonda, Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos